Voyager henviser til forskellige artikler:

 Voyager – forskellige rumsonder
 Voyager web browser – browser til Commodore Amiga
 Chrysler Voyager − bilmodel fra Chrysler